Села:
 Західне — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Західне — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Західне — Луганська область, Антрацитівський район
 Західне — Луганська область, Луганський район
 Західне — Луганська область, Старобільський район